Кана́шская епа́рхия () — епархия Русской православной церкви, объединяющая приходы и монастыри в границах Канашского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Урмарского, Яльчикского и Янтиковского районов Чувашии. Входит в состав Чувашской митрополии.

В епархии состоят 62 прихода.

История 
Канашская епархия была образована решением Священного Синода Русской православной церкви от 4 октября 2012 года путём выделения из состава Чебоксарской епархии и тогда же включена в состав Чувашской митрополии. Главой епархии был назначен епископ Алатырский Стефан (Гордеев) с титулом Канашский и Янтиковский (27 мая 2022 титул изменён на Канашский и Беловолжский).

Благочиния 
Епархия разделена на 7 церковных округов:
 I благочиние (Канашский район)
 II благочиние (Янтиковский район)
 III благочиние (Комсомольский район)
 IV благочиние (Яльчикский район)
 V благочиние (Урмарский район)
 VI благочиние (Козловский район)
 VII благочиние (Красноармейский район)

Монастыри 
 Иверский Богородицкий монастырь в селе Шерауты (женский)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт епархии
 Канашская епархия на сайте Патриархия.ru

Епархии Русской православной церкви
Организации, основанные в 2012 году
 
Появились в 2012 году в России
2010-е годы в Чувашии
2012 год в религии